

Empresas
 Schering AG, uma empresa farmacêutica da Alemanha, criada em 1851 por Ernst Christian Friedrich Schering
 Schering-Plough

Sobrenomes
 Arnold Schering
 Ernst Christian Julius Schering

Sobrenomes da língua alemã
Desambiguações de sobrenomes